Вайк (, до 1956 года - Сойлан, с 1956 до 1994 года — Азизбеков) — город (до 1990 года — пгт) в Армении во Вайоцдзорской области. До 1995 года — административный центр Вайкского района.

География 
Расположен в 139 км от Еревана на автомобильной дороге Ереван—Сисиан—Горис. Окружённый с севера и юга горами, город протянулся примерно на 1,5 км вдоль правого берега реки Арпа. Примерно в 1 км к западу от города расположен старый мост, построенный в XVII веке и реконструированный в 1827 году по предложению российского генерала-фельдмаршала Ивана Паскевича. В городе находится церковь Сурб Трдат.

История 

Исторически область Вайк принадлежит гавару Вайоц Дзор исторического Сюника, 9-й провинции Великой Армении, управляемой династией Сюни.

В результате Туркменчайского договора, подписанного между Российской империей и Персией в 1828 году после русско-персидской войны 1826–1828 годов, многие территории Восточной Армении, включая Вайоц Дзор, стали частью Российской империи. В 1828-30 годах многие армянские семьи из иранских городов Салмаст (Сельмас) и Хой были переселены в Восточную Армению, особенно в районы, которые позже стали частью Эриванской губернии в 1840 году. Первая волна армянских поселенцев прибыла в область Вайоц Дзор в 1828-29 годах, образовав небольшую сельскую общину Сойлан на территории современного Вайка. В 1870 году он вошёл в состав вновь образованного Шарур-Даралагезского уезда Эриванской губернии.

После недолгой независимости Армении между 1918 и 1920 годами регион стал одним из основных центров сопротивления против советской власти, став частью непризнанной Республики Горная Армения под руководством Гарегина Нжде.

В июле 1921 года Сойлан вошёл в состав Армянской ССР. В 1931 году он стал центром вновь образованного Азизбековского района. В 1956 году Сойлан получил статус посёлка городского типа и переименован в Азизбеков в честь революционера Мешади Азизбекова. В 1973 году в Азизбекове был открыт филиал Джермукского завода минеральных вод.

Незадолго до провозглашения независимости Армении 23 ноября 1990 года Азизбеков был переименован в Вайк. Позже, в 1995 году, Вайк получил статус города в Вайоцдзорской области в соответствии с недавно принятой административной реформой. В период после обретения независимости экономика города постепенно пришла в упадок, и Вайкский филиал Джермукского завода минеральных вод был закрыт.

Население

Транспорт 
Через город проходит автомагистраль М-2, соединяющая Армению с севера на юг. Город связан с окружающими населёнными пунктами региональной сетью хорошо развитых дорог.

Экономика 
Экономика Вайка основана на обслуживании, сельском хозяйстве и производстве. Крупнейшее производственное предприятие города - компания «Вайк Групп», основанная в 2000 году, которая производит вино и сухофрукты. Среди других крупных фирм - фабрика строительных материалов «WCW of Vaik», основанная в 1968 году, фабрика по производству чая «Мэг Арарат», основанная в 2008 году. Торговые, продовольственные и сервисные центры вдоль трассы M2 играют значительную роль в экономике города. В 2020 году в Вайке была запущена первая промышленная фотоэлектрическая электростанция мощностью до 5,3 МВт. 

С 1984 года в городе действует собственная центральная больница.

Образование 
В городе Вайк расположены 3 общеобразовательные школы, а также 2 дошкольных детских сада. В Вайке раньше был средний медицинский колледж, который сейчас не работает.

Спорт 
В Вайке находится муниципальный стадион «Аревик», открытый в 1985 году и рассчитанный на 2000 мест. Он был полностью отремонтирован в 2016 году.  Футбольная команда «Нораванк» из города Вайк, существующая 2 года, 8 мая 2022 года выиграла Кубок Армении.

В городе есть спортивная школа, находящаяся в ведении муниципалитета. В настоящее время школа обслуживает юных спортсменов города и близлежащих деревень. Однако помещения в школе устарели и требуют полного ремонта комплекса.

Галерея

Примечания 

Города Армении
Переименованные населённые пункты Армении